Frédérique Bedos (1971-), animatrice de télévision et de radio française ;
Guy Bedos (1934-2020), humoriste et acteur français, père de Leslie, Nicolas et Victoria Bedos ;
Leslie Bedos (1957-), journaliste française, fille de Guy Bedos ;
Nicolas Bedos (1979-), metteur en scène français, fils de Guy Bedos.
Victoria Bedos (1983-), journaliste, dramaturge et scénariste, fille de Guy Bedos.
Jean-Pierre Bedos (1739-1813), général français ;

Voir aussi 
Dom Bedos de Celles (1709- 1779), moine et facteur d'orgue français.